Les Vacances de Maigret est un roman de Georges Simenon.

Adaptations
 Les Vacances de Maigret, téléthéâtre québécois diffusé dans Quatuor à Radio-Canada (1957) ;
 Les Vacances de Maigret, téléfilm de Pierre Joassin (1995).